

Geografia 
 Bermuda – territorio d'oltremare britannico
 Bermuda – villaggio del Regno Unito
 Bermuda – località dell'Alabama, USA
 Bermuda – località della Contea di DeKalb in Georgia, USA
 Bermuda – località della Contea di Calhoun in Georgia, USA
 Bermuda – comunità non incorporata della Louisiana, USA

Altro 
 Bermuda – capo d'abbigliamento
 Bermuda – cortometraggio muto del 1912
 Bermuda – singolo di Roky Erickson
 Edsel Bermuda – autovettura prodotta dalla Edsel nel 1958

Pagine correlate 
 HMS Bermuda